Михаэлла Макманус (; ) — американская актриса.

Биография 
Михаэлла родилась 20 мая 1983 года в городе Уорик, штат Род-Айленд в семье Джеймса и Патрисии Макманус. В 2001 году Михаэлла окончила среднюю школу Толл Гейт в Уорике. Затем училась в университете Фордхэм. С января по май 2004 года изучала курс Шекспира в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, а также посещала актёрские курсы Нью-Йоркскго университета.

Дебютировала в кино в 2006 году. В 2011 году снялась в клипе «Glad You Came» группы «The Wanted». Наиболее известна по ролям в сериалах «Холм одного дерева», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Дневники вампира». В 2014 году снялась в сериале «Последний корабль». В 2015—2016 годах играла в сериале «Водолей». В 2017—2018 годах снималась в сериале «Спецназ». В 2019 году сыграла в сериале «Деревня».

Личная жизнь 
С 3 июля 2011 года Макманус замужем за сценаристом и продюсером Майком Дэниелсом. У супругов есть трое детей: сыновья Гэбриел Октобер Дэниелс (род. 3 апреля 2014) и Деклан Гриффит Дэниелс (род. в сентябре 2016) и дочь Индиго Айрин Дэниелс (род. май 2021).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте TV.com

Выпускники Фордемского университета